Queensway (engl. für „Königinnenweg“) ist der Name mehrerer Straße und einer Firma:
 Queensway (London)
Queensway (London Underground)
 Queensway (Hong Kong)
 eine Hauptstraße in Ottawa, siehe Ontario Highway 417
 Queensway Group, ein britisches Unternehmen